Abzac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Abzac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes